Macal (motorfiets), een historisch Portugees motorfietsmerk.
Macal (rivier), een rivier in Belize.

Personen met de achternaam Macal
Virgilio Rodríguez Macal, een Guatemalteeks schrijver.
Zdeněk Mácal, een Tsjechisch dirigent.